Navy est le terme militaire anglais désignant la marine. Il désigne la marine dans les pays suivants :
 États-Unis, la United States Navy ;
 Royaume-Uni, la Royal Navy ;
 Australie, la Royal Australian Navy ;
 Canada, la Royal Canadian Navy ou Marine royale canadienne ;
 Nouvelle-Zélande, la Royal New Zealand Navy ;
 Afrique du Sud, la South African Navy.